Det italienska alfabetet är en variant av det latinska alfabetet använt i det italienska språket. Nutida italienska alfabetet har 21 bokstäver.

Om bokstäverna

Uttal 
A
B (bi)
C (ci)
D (di)
E
F (effe)
G (gi)
H (acca)
I
L (elle)
M (emme)
N (enne)
O
P (pi)
Q (cu)
R (erre)
S (esse)
T (ti)
U
V (vi)
Z (zeta)

Några främmande bokstäver som förekommer i italienskan:
j (i lunga)
k (cappa)
w (vi doppia)
x (ics)
y (ipsilon)

Alfabet baserade på det latinska alfabetet